Il toponimo Lusangazi può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Lusangazi, comune del distretto di Petauke
Lusangazi, comune del distretto di Siavonga